Vermilion eller Vermillion kan henvise til:

 Cinnoberrød – farvevariant

Stednavne 
 Vermilion (Illinois)
 Vermillion (Kansas)
 Vermillion (Minnesota)
 Vermilion (Ohio)
 Vermillion (South Dakota)
 Vermilion County (Illinois)
 Vermillion County (Indiana)
 Vermilion Parish, Louisiana

Musik 
 Vermillion (album) – af The Three O'Clock
 Vermilion (sang) – single fra albummet Vol. 3: (The Subliminal Verses) af Slipknot